Les Contes d'Hoffmann est le titre de plusieurs films adaptés de l'opéra fantastique Les Contes d'Hoffmann de Jacques Offenbach :
 Les Contes d'Hoffmann (titre original : Hoffmanns Erzählungen), un film allemand réalisé par Richard Oswald, sorti en 1916 ;
 Les Contes d'Hoffmann (titre original : Hoffmanns Erzählungen), un film autrichien réalisé par Max Neufeld, sorti en 1923 ;
 Les Contes d'Hoffmann (titre original : The Tales of Hoffmann), un film britannique réalisé par Michael Powell et Emeric Pressburger et sorti en 1951.